Râul Chioara se poate referi la:

 Râul Chioara, Laz
 Râul Chioara, Lotru

Vezi și 
 Chioar (dezambiguizare)

Toponime românești